Prokhladni (Labinsk), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prokhladni (Moldavànskoie), població del territori de Krasnodar, a Rússia